Rabi je lahko:
 Isidor Isaac Rabi, ameriški fizik
 Rabi (otok)